Гнев:
 Гнев — отрицательно окрашенная эмоция.

Места 
 Гнев — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Тчевский повят, Поморское воеводство.
 Гнев — город в Польше, входит в Поморское воеводство, Тчевский повят.

Фильмы 
 Гнев — историческая драма 1974 года о Татарбунарском восстании в Южной Бессарабии в сентябре 1924 года.
 Гнев — остросюжетный боевик 1986 года режиссёров Дика Ричардса и Джерри Джеймсона.
 Гнев — польский кинофильм 1998 года с участием Ренаты Данцевич.
 Гнев — фильм 2004 года режиссёра Тони Скотта в жанре криминальной драмы, триллера.
 Гнев — художественный фильм 2011 года режиссёра Наири Акопяна, первый армянский фильм ужасов.
 Гнев — фильм 2014 года.
 Гнев — японский фильм 2016 года режиссёра Ли Сан-иль.

См. также 
 St. Anger (значения)
 Ангер